Rissani är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Meknès-Tafilalet, i den östra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Rabat. Rissani ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Rissani är platt, och sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är Jebel Taklimt,  meter över havet,  km väster om Rissani. Runt Rissani är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Erfoud,  km norr om Rissani. Trakten runt Rissani är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Meknès-Tafilalet